Ford Maverick er en modelbetegnelse for flere forskellige bilmodeller fra Ford Motor Company:
 Ford Maverick (Europa) − en SUV bygget mellem 1993 og 2007
 Ford Maverick (Nordamerika) − en mellemklassebil bygget mellem 1969 og 1979
 En omdøbt version af Nissan Patrol, solgt i Australien mellem 1988 og 1998